Antonia Tejera Reyes (1908-1983) – sensitiva spagnola
Diana Tejera (1978) – cantautrice italiana
Eusebio Tejera (1922-2002) – calciatore uruguaiano
Marcelo Tejera (1973) – ex calciatore uruguaiano
Omar Tejera (...–...) – calciatore uruguaiano
Sergio Tejera (1990) – calciatore spagnolo